Orontiophyllum ferreri — вид вымерших цветковых растений из семейства Ароидные, росших на территории современной Испании во времена нижнемеловой эпохи.

История изучения 
Ископаемые остатки были обнаружены в альбских отложениях северо-восточной Испании. В 2018 году Луис Мигель Сендер, Джеймс А. Дойл, Гарланд Апчер младший, Ухуэ Вильянуэва-Амадоз и Хосе Б. Диез описали вид.

Вместе с видом был описан род Turolospadix.

Описание 
Имеет несколько порядков параллельных перистых жилок, два порядка поперечных жилок и парацитарно-косые устьица. Листья линейные с параллельным жилкованием.

Палеоэкология 
Седиментология и анатомия предполагают водный или полуводный образ жизни.

Примечания 

†
Вымершие цветковые
Флора мелового периода
Фоссилии, описанные в 2018 году